L'Open de Colombie de squash 2005 est l'édition 2005 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 2 au 7 août 2005 à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 2 Star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre qualifiés. Une wild-card est attribuée à Miguel Ángel Rodríguez.

Peter Barker remporte la finale face à Raj Nanda.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Colombie de squash

Liens externes 

Open de Colombie de squash
Squash en 2005
Sport en Colombie en 2005
Sport en août 2005